Wahlkreis 50 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 50
 Landtagswahlkreis 50